Schmidt är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet Schmidt

A
 Adolf Schmidt (1865–1918), tysk läkare
 Albrecht Schmidt (1870–1945), dansk skådespelare, regissör och teaterchef
 Alexander Schmidt (1831–1894), balttysk fysiolog
 Alexander Schmidt (musiker) (född 1975), svensk musiker och låtskrivare
 Alfred Schmidt (1931–2012), tysk filosof
 Alfred Schmidt (tyngdlyftare) (1898–1972), estländsk tyngdlyftare
 Anders Niclas Schmidt (1806–1878), svensk präst, pedagog och politiker
 Anja Schmidt (född 1950), svensk skådespelare, röstskådespelare och rollsättare
 Annie M. G. Schmidt(1911–1995), nederländsk författare
 Arno Schmidt (1914–1979), tysk författare och översättare
 Auguste Schmidt  (1833–1902), tysk pedagog, journalist och medborgarrättsförkämpe

B
 Bernhard Schmidt (1879—1935), estlandssvensk optiker
 Bianca Schmidt (född 1990), tysk fotbollsspelare
 Bill Schmidt (född 1947), amerikansk spjutkastare
 Brian Schmidt (född 1967), australiensisk-amerikansk astrofysiker
 Bruno Oscar Schmidt (född 1986), brasiliansk beachvolleybollspelare

C
 Carl Schmidt, flera personer 
 Carl Schmidt (kemist) (1822–1894), rysk fysiolog och kemist
 Carl Schmidt (koptolog) (1868–1938), tysk kyrkohistoriker och koptolog
 Carl Schmidt (militär) (1877–1940), svensk militär och väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Carl Schmidt (ingenjör) (1894–1989), svensk maskiningenjör och politiker
 Carl Kristian Schmidt (1792–1872), svensk jurist och publicist
 Carlo Schmidt
 Caroline Schmidt
 Caspar Schmidt (död 1680), svensk läkare och bergsman
 Charles Schmidt, flera personer
 Charles Schmidt (teolog) (1812–1895), fransk teolog och historiker
 Charles Schmidt (arkivarie) (1872–1956), fransk arkivarie och historiker
 Christian Schmidt (född 1957), tysk advokat och politiker
 Christian Schmidt-Rasmussen
 Claes Schmidt
 Conrad Schmidt

D
 Daniel Schmidt
 Daniel Schmidt (fotbollsspelare)
 David Schmidt (född 1984), svensk fotograf
 Dietmar Schmidt

E
 Eduard Schmidt (1806—1862), tysk målare
 Eduard Oscar Schmidt
 Ekkhard Schmidt-Opper
 Elsa Schmidt
 Emanuel Schmidt (1868—1921), svensk-amerikansk redaktör
 Erhard Schmidt (1876—1959), tysk matematiker 
 Eric Schmidt
 Eric Von Schmidt (1931—2007), amerikansk folksångare och låtskrivare
 Erik Schmidt (1925—2014), estländsk-svensk målare och författare
 Erich Schmidt (1853—1913), tysk litteraturhistoriker
 Ernst Schmidt (1845—1921), tysk kemist och apotekare

F
 Folke Schmidt (1909—1980), svensk jurist 
 Franz Schmidt, flera personer
 Franz Schmidt (botaniker) (1751–1834), österrikisk botaniker
 Franz Schmidt (tonsättare) (1874—1939), österrikisk tonsättare
 Franz Schmidt-Hagen
 Franz Willibald Schmidt (1764–1796), böhmisk botaniker och växtmålare
 Fred Schmidt
 Frederik Schmidt (1771—1840), kyrkoherde
 Friedrich Schmidt, flera personer
 Friedrich Schmidt (geolog) (1832–1908) rysk naturforskare
 Friedrich Schmidt (NSDAP)
 Friedrich von Schmidt (1825—1891), tysk friherre och arkitekt
 Fritz Schmidt, flera personer
 Fritz Schmidt (generalkommissarie)
 Fritz Schmidt (idrottsman)
 Fritz Schmidt (SS-Unterscharführer)

G
 Georg Schmidt (1908—1987), tysk författare 
 Georg af Schmidt (1813—1897), friherre, militär och riksdagsman
 Georg Lars af Schmidt (1771—1842), friherre, officer och landshövding
 Gustav Schmidt (musiker) (1816—1882), tysk tonsättare

H
 Hannelore Schmidt
 Hans Schmidt
 Hans Michael Arnkiel Schmidt
 Hans Walter Schmidt
 Harald Schmidt
 Heidi Schmidt
 Helmut Schmidt (1918—2015), tysk politiker och förbundskansler
 Henric Schmidt (1849—1905), svensk målare och tecknare 
 Herbert Schmidt
 Herrman Schmidt (1811—1893), riksdagsman
 Hjalmar Schmidt (1869—1960), svensk militär och företagsledare. 
 Hubertus Schmidt

I
 Ida Schmidt
 Irmin Schmidt
 Isaak Jakob Schmidt (1779—1847), tysk-rysk språkforskare och orientalist

J
 Jacob Schmidt (död circa 1642), tysk falsettsångare och hovkapellmästare
 Jean Schmidt
 Johan Albrecht Schmidt (1734–1806), svensk ämbetsman och författare
 Johanne Schmidt-Nielsen
 Johanne Louise Schmidt
 Johannes Schmidt (biolog)
 Johannes Schmidt (lingvist)
 Józef Schmidt (eller Szmidt)
 Julian Schmidt (1818—1886), tysk litteraturhistoriker
 Julius Schmidt (1825—1884), tysk astronom
 Jörg Schmidt

K
 Karl Kristian Schmidt (1792–1872), svensk jurist och publicist
 Karl Schmidt-Rottluff
 Kate Schmidt
 Kendall Schmidt
 Kevin Schmidt

L
 Lars Schmidt
 Leni Schmidt
 Leopold Schmidt (1808–1877), tyskfödd svensk apotekare
 Leopold Schmidt (1824–1892), tysk klassisk filolog
 Leopold Schmidt (1860–1927), tysk musikhistoriker och musikkritiker 
 Leopold Schmidt (1912–1981), österrikisk etnolog, kulturhistoriker och folklorist
 Lisa Schmidt
 Luís Eduardo Schmidt

M
 Mange Schmidt

 Maja Schmidt
 Max Schmidt (1818–1901), tysk landskapsmålare
 Maximilian Schmidt (1832–1919), tysk författare
 Michael Schmidt, svensk bildhuggare
 Mille Schmidt (1922–2003), svensk skådespelare, revyartist och regissör
 Milt Schmidt
 Moritz Schmidt (1823–1888), tysk klassisk filolog
 Moritz Schmidt (1838–1907), tysk halsläkare
 Måtte Schmidt (1868–1929), svensk tandläkare och författare

N
 Nate Schmidt
 Nathaniel Schmidt (1862—1939), svensk-amerikansk filolog och religionshistoriker

O
 Olaf Schmidt
 Olle Schmidt
 Olle Schmidt (konstnär)

P
 Paul Schmidt (1898—1976), tysk uppfinnare
 Paul Schmidt (tolk)
 Pauline Schmidt
 Peter Schmidt (1859–1939), svensk veterinär
 Peter Schmidt (1872–1949), rysk iktyolog

R
 Rainer Schmidt
 Rasmus Lauge Schmidt
 Richard Schmidt, flera personer
 Richard Schmidt (militär) (1899–1977), tysk general
 Richard Schmidt (roddare) (född 1987), tysk roddare
 Richard Schmidt (fäktare) (född 1992), tysk fäktare
 Richard Schmidt-Cabanis (1838–1903), tysk skådespelare och författare
 Rikke Schmidt
 Robert Schmidt, flera personer
 Robert Schmidt (politiker) (1864–1943), tysk politiker
 Robert Schmidt (konsthistoriker) (1878–1952), tysk konsthistoriker
 Robert Schmidt (skådespelare) (1882–1941), dansk skådespelare
 Robert Franz Schmidt (1932–2017), tysk fysiolog
 Robert Rudolf Schmidt (1882–1950), tysk arkeolog
 Rudolph Schmidt (1836–1899), dansk författare

S
 Sam Schmidt
 Sigval Schmidt-Nielsen (1877–1956), norsk kemist
 Simon Georg Schmidt (1801–1861), tysk violinist
 Sixten Schmidt (1870–1954), svensk militär
 Sophie Schmidt
 Staffan Schmidt
 Sybille Schmidt

T
 Tell Schmidt (1863–1934), svensk militär
 Thomas Schmidt
 Tim Schmidt
 Torbjörn Schmidt
 Torsten Schmidt

U
 Ulf Schmidt (född 1934), svensk tennisspelare
 Ulla Schmidt

V
 Valdemar Schmidt, flera personer
 Valdemar Schmidt (arkeolog) (1836–1925), dansk egyptolog 
 Valdemar Schmidt (arkitekt)  (1864–1944), dansk arkitekt
 Veronika Schmidt

W

 Walter Schmidt, flera personer
 Walter Schmidt (friidrottare)
 Walter Schmidt (SS-Untersturmführer)
 Werner Schmidt
 Wieland Schmidt
 Wilhelm Schmidt, flera personer
Wilhelm Schmidt (etnolog) (1868–1954), österrikisk lingvist, etnolog och antropolog
 Wilhelm Schmidt (ingenjör) (1858–1924), tysk uppfinnare och ingenjör
Wilhelm Adolf Schmidt (1812–1887), tysk historiker
Wilhelm Matthäus Schmidt (1883–1936), österrikisk klimatolog
 Wolfgang Schmidt

Se även 
 Schmid
 Schmitt
 Smith

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken